San Juan de Plan kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Juan de Plan (ort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 San Juan de Plan (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar